Sydenham este o suburbie și un district administrativ (ward) al Londrei, Regatul Unit.

Sydenham se mai poate referi și la

Locuri

Africa de Sud 

 Sydenham, South Africa

Australia 

 Sydenham, New South Wales, suburbie a orașului Sydney
 Sydenham, Victoria, suburbie a orașului Melbourne
 Sydenham railway station, Sydney, stație a metroului din Sydney 
 Sydenham railway line, Melbourne, linie a metroului din Melbourne
 Watergardens railway station, Melbourne, stație de metrou, numită anterior Sydenham

Canada 

 Sydenham, comitatul Frontenac, provincia 
 Sydenham, comitatul Grey, Ontario
 Owen Sound, Ontario, numită anterior Sydenham
 Sydenham River, râu care se varsă în Lacul Saint Clair, Ontario
 Sydenham River (Lacul Huron), râu care se varsă în Georgian Bay din Lacul Heron, Ontario

India 

 Colegiu Sydenham, Mumbai

Noua Zeelandă 

 Sydenham, New Zealand, suburbie a orașului Christchurch
 Sydenham (New Zealand electorate), fost district electoral al Christchurch

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 
London
 Sydenham railway station (London)
 Sydenham High School, școală privată de fete
 Sydenham School, școală publică de fete

Belfast
 Sydenham, Belfast, suburbie și un district electoral (ward)din East Belfast
 Sydenham railway station (Belfast)

Altele
 Sydenham, suburbie a localității Leamington Spa, Warwickshire
 Sydenham, Oxfordshire, lângă Thame
 Sydenham House, sediul reședinței construită de Sir Thomas Wise în Parohia Marystow, Devon (secolul al 17-lea)

Statele Unite ale Americii 

 Sydenham Hospital for Communicable Diseases, Baltimore, statul

Oameni 

 Charles Poulett Thomson, 1st Baron Sydenham
 Thomas Sydenham, medic englez
 Colonel William Sydenham, soldat al epocii Cromwell și fratele lui Thomas

Medicină 

 coreea lui Sydenham, manifestare neurologică a infecției cu streptococ beta-hemolitic

Nume proprii